Исфара — топоним.

 Исфара — город в Таджикистане.
 Исфара — река в Таджикистане.